En mathématiques, l'opérateur ⊗ est utilisé pour symboliser le produit tensoriel.
 En lexicographie, le symbole ⊗ signale une expression critiquée (anglicisme, barbarisme, solécisme, etc.). Il est par exemple utilisé dans le système de marques de la  du Dictionnaire général de la langue française de Bélisle (1971) et dans le Dictionnaire de la langue française de l'équipe Franqus.
En électronique, en informatique, et aussi en cryptographie l'opérateur ⊗ est utilisé pour symboliser l’opérateur ou exclusif.

Références